Yakovlev kan som auktorsförkortning betyda:

 Gennady Pavlovich Yakovlev
 Roman V. Yakovlev

Robotskapade auktorsförkortningar